Inokulation kan syfta på:

 Inokulation (medicin) – en medicinsk term för att ge skydd mot en smittsam sjukdom genom att få in den under huden
 Variolisation – en gammal asiatisk metod för att åstadkomma ett bestående skydd mot smittkoppor,

Se även
 Ympning – en växtförädlingsterm för en främmande växtdel som planteras in i en liknande växt. Inokulering är en äldre term.

Noter